Winner ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Winner (1927–2012), deutscher Phytomediziner und Pflanzenbauwissenschaftler
 Dana Winner (eigentlich Chantal Vanlee; * 1965), belgische Sängerin

 Gerd Winner (* 1936), deutscher Maler und Grafiker
 Hermann Winner (* 1955), deutscher Maschinenbauingenieur
 Jonas Winner (* 1966), deutscher Journalist und Autor
 Langdon Winner (* 1944), US-amerikanischer Technikphilosoph
 Martin Winner, österreichischer Jurist
 Matthias Winner (* 1931), deutscher Kunsthistoriker
 Michael Winner (1935–2013), britischer Regisseur
 Norbert Winner (* 1956), deutscher Geistlicher
 Reality Winner (* 1991), US-amerikanische Sprachwissenschaftlerin und Whistleblowerin
 Septimus Winner (1827–1902), US-amerikanischer Liedtexter

Winner ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Winner (Minnesota), Geisterstadt im Roseau County, Minnesota
 Winner (Missouri), im Clay County, Missouri
 Winner (South Dakota), im Tripp County, South Dakota
 Winner (Tennessee), im Carter County, Tennessee

Winner steht für:
 Winner (Band), südkoreanische Boygroup
 Elgin Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Winner
 Winner Motor Buggy Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller